Conferenza di Londra – conferenza iniziata nel 1830 per discutere della questione della Grecia.
Conferenza di Londra – conferenza iniziata nel 1912 dopo la prima guerra balcanica.
 Conferenza di Londra – conferenza del febbraio 1920 in cui Gran Bretagna, Italia e Francia, al termine della prima guerra mondiale, discussero la spartizione dell'Impero ottomano. 
 Conferenza di Londra – conferenza (21 febbraio – 12 marzo 1921 e marzo 1922) in cui fu ridiscusso il trattato di Sèvres con l'Impero Ottomano che non veniva riconosciuto dal movimento rivoluzionario di Mustafa Kemal Atatürk.
 Conferenza economica di Londra – conferenza del giugno 1933 in cui 66 nazioni discussero come affrontare la depressione globale.
 Conferenza di Londra – detta anche "St James's Palace Conference", conferenza (7 Febbraio -17 Marzo 1939), indetta dal Governo Britannico per pianificare il futuro della Palestina alla fine del proprio mandato.

Pagine correlate 
 Trattato di Londra